Касациони суд може имати сљедећа значења:

 Касациони суд, опште значење
 Врховни касациони суд Републике Србије, највиши суд у Србији
 Врховни касациони суд Републике Бугарске, највиши суд опште надлежности у Бугарској
 Касациони суд (Белгија), највиши суд у Белгији
 Касациони суд (Француска), највиши суд опште надлежности у Француској
 Врховни касациони суд (Италија), највиши суд у Италији

Некадашњи касациони судови:
 Касациони суд Краљевине Југославије, највиши суд у Краљевини Југославији
 Касациони суд Краљевине Србије, највиши суд у Краљевини Србији
 Стол седморице (Касациони суд), врховни суд у Загребу од 1862. до 1945.